Poli se poate referi la:

 Poli, comună din provincia Roma, regiunea Lazio, Italia
 Adriana Poli Bortone, politician italian
 Antonio De Poli, om politic italian